Алексей Сергеевич Зозулин (14 января 1983, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — российский баскетболист, выступающий за баскетбольный клуб «Самара». Сын баскетбольного тренера Сергея Зозулина.

Достижения

Клубные 
  Бронзовый призёр Евролиги (2): 2012/2013, 2014/2015
  Обладатель Кубка ФИБА-Европа: 2003/2004
  Чемпион Единой лиги ВТБ (3): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
  Чемпион России (3): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
  Серебряный призёр чемпионата России (2): 2001/2002, 2003/2004
  Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2002/2003, 2004/2005
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2017/2018
  Обладатель Кубка России (2): 2002/2003, 2010/2011

В составе сборной России 
  Серебряный призёр Универсиады: 2003

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак»
 Профиль на сайте ПБК ЦСКА
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты России
Игроки сборной России по баскетболу
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Арсенал» Тула
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Сибирьтелеком-Локомотив»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки БК «Самара»